Hærens Jegerkommando – unità speciale dell'esercito norvegese
 Helsingin Jalkapalloklubi – squadra di calcio maschile finlandese
 Helsingin Jalkapalloklubi – squadra di calcio femminile finlandese